Шведски се може односити на:
 Шведски језик
 Шведска
 Швеђани